Die österreichische Volleyball-Meisterschaft der Männer wurde 2018/19 zum 48. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische Austrian Volley League, die von sieben Mannschaften bestritten wird. Meister wurde zum 3. Mal SK Aich/Dob.

Austrian Volley League

Modus 
In der 1. Bundesliga spielen die sieben Teilnehmer, auch die zwei Volleyballmannschafen, die an der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga (englisch Middle European Volleyball Zonal Association), kurz (MEVZA), teilnehmen, in einem Grunddurchgang in zwei Hin- und in einer Rückrunde in 24 Runden um die Qualifikation der Play-off-Phase.

Anschließend spielen in die Play-off-Phase die ersten vier Mannschaften in Halbfinale und Finale um den Meistertitel, wobei die Halbfinals in maximal fünf Spielen (best of five) und das Finale in maximal sieben Spielen (best of seven) entschieden werden. Das fünft- und das sechstplatzierte Team spielen um den fünften Meisterschaftsrang.

Grunddurchgang 

Abschlusstabelle des Grunddurchgangs

Spiele im Detail
DenizBank AG Volley League Men: Grunddurchgang

Volley League Meister-Play-off 
Setzliste für die Play-off Phase
SK Aich/Dob
SG Union Waldviertel
UVC Graz
UVC Ried im Innkreis

Übersicht Meister-Play-off 

Endstand Playoff

Halbfinale 
Die Halbfinale wurden in maximal fünf Spielen (best of 5) ausgespielt.

Platzierungsspiele

Spielstätten

Die Meistermannschaft

2. Bundesliga

Modus 
In der 2. Liga spielen die Vereine in einem Grunddurchgang um die ersten Plätze für die Qualifikation für die 2. Bundesliga Meisterrunde. Die letztplatzierten Teams spielen in einem Frühjahrsdurchgang um den Abstieg in die 3. Leistungsstufe.

2. Bundesliga Gruppe 1

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Herren, Gruppe 1, Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Herren, Gruppe 1, Frühjahrsdurchgang

2. Bundesliga Gruppe 2

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Herren, Gruppe 2, Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga, Gruppe 2, Frühjahrsdurchgang

Relegation

Modus 
2. Bundesliga Meisterrunde
Die vier erstplatzierten Mannschaften der beiden 2. Bundesligen spielen in der Meisterrunde um einen Platz für die Austrian Volley League 2019/20. Die Ergebnisse der qualifizierten Teams untereinander werden mitgenommen und sind in der Meisterrunde gültig und spielen nur gegen die Teams der anderen 2. Bundesliga.

2. Bundesliga-Relegation
In der 2. Bundesliga-Relegation treffen Teams aus der 2. Bundesliga Herren, Gruppe 1, 2. Bundesliga, Gruppe 2 und den Landesligen aufeinander. Sie spielen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga 2019/20.

2. Bundesliga Meisterrunde 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Meisterrunde

2. Bundesliga-Relegation 
Spiele im Detail
2. Bundesliga Damen Relegation, Runde 1

2. Bundesliga, Gruppe 2, Runde 2

Weblinks 
 Österreichischer Volleyballverband

Einzelnachweise 

 2018/19
Volleyballsaison 2018/19